Марія Тальоні (; 23 квітня 1804, Стокгольм — 22 квітня 1884, Марсель) — видатна італійська балерина, балетмейстер, педагог.
 Фабіо Тальоні () — італійський інженер, з чиєю діяльністю в основному пов'язана популярність італійського виробника мотоциклів Ducati.
 Філіппо Тальоні (, 5 листопада 1777, Мілан — 11 лютого 1871, Комо) — італійський артист балету, педагог, балетмейстер; один з найбільших хореографів епохи романтизму, творець романтичного балету.
 Аліса Тальоні, Аліса Тальйоні,  (* 26 липня 1976(19760726), Ермон, Валь-д'Уаз, Іль-де-Франс) — французька актриса, співачка, композитор.

Посилання